Данга:

 Данга — населённый пункт в округе Дире, Мали.
 Данга — волость в уезде Сага, Тибет, Китай. 
 Данга, Висвалдис Рудольфович (род. 1956) — советский и латвийский футболист.